Hieronim je lahko:

 Sveti Hieronim, rimski teolog in svetnik
 Hieronim, moško osebno ime